Sinkel ist der Familienname folgender Personen:

 Aristarch Sinkel (1912–1988), estnischer Schriftsteller
 Bernhard Sinkel (* 1940), deutscher Regisseur, Autor und Produzent
 Heinrich Johann Sinkel (1835–1908), holländischer Maler